Роберт Лорд Ходжсон (, 6 апреля 1859 — 3 апреля 1901) — австралийский шахматист. Один из сильнейших шахматистов Австралии конца XIX в. Жил в Мельбурне, выдвинулся в соревнованиях местного шахматного клуба. Многократно участвовал в чемпионатах Мельбурна и штата Виктория. В 1890 г. стал чемпионом Мельбурна. Участвовал в матчах по телеграфу с командами штатов Новый Южный Уэльс и Западная Австралия.

В 1896 г. оспаривал звание чемпиона Австралии, но проиграл матч действующему чемпиону А. Уоллесу.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Л. Ходжсона в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Л. Ходжсона на сайте 365Chess
Шахматисты Австралии
Шахматисты XIX века